Аделаїда Андріївна (бл. 1040 — 27 січня 1062) — угорська княжна, друга дружина князя Богемії Вратислава II.

Єдина донька короля Угорщини Андрія I з династії Арпадів та його дружини української князівни Анастасії Ярославни. Онука Великого князя Київського Ярослава Мудрого.

Біографія 
Точна дата народження невідома. Джерела вказують приблизну дату бл. 1040 року.

Її майбутній чоловік Вратислав втік до Угорщини після поразки в боротьбі за Богемський трон зі своїм братом Спитігневом II. В Оломоуці Вратіслав залишив свою вагітну (першу) дружину, яку Спитігнев заточив у в'язницю, де вона померла від передчасних пологів.

Аделаїда вийшла заміж за Вратислава в 1057 році. Для Вратислава це був вигідний дипломатичний шлюб, так як в результаті він отримав підтримку її батька, короля Угорщини, за допомогою якого зміг повернути собі свої володіння в Богемії. 

Після примирення з Спитігневом і його смерті 1061 року Вратіслав II стає князем Чехії і переїжджає до Праги. Незабаром після цього Аделаїда померає - ймовірно через часті пологів. 
Рік по тому після її смерті Вратіслав одружився з онукою Великого князя Київського Володимира Святославою. У 1085 році він став першим в історії Королем Богемії.

Діти 
У Вратислава і Аделаїди було четверо дітей:

 Бржетіслав II (бл. 1058 - 22 грудня 1100), князь Чехії з 1092 року
 Вратіслав (бл. 1059-1062)
 Юдіт (бл. 1060 - 25 грудня 1086), з 1080 року дружина князя Польщі Владиславом I Германом 
 Людмила (бл. 1061/1062 - не раніше 1100), черниця.

Родовід

Джерела 
 Gesta principum Polonorum:The Deeds of the Princes of the Poles. Translated by Knoll, Paul W.; Schaer, Frank. Central European University Press. 2003.
 Długosz, Jan (1997). The Annals of Jan Długosz: An English Abridgement. IM Publications.
 VANÍČEK, V. Vratislav II. (I.) První český král. Praha: Vyšehrad, 2004

Арпади
Богемські княгині
Угорські принцеси